Серге́й Миха́йлович Михалёв (5 октября 1947, пос. Шершни Челябинской области, ныне Челябинск — 21 апреля 2015, около г. Сим (Челябинская область,  трассы  — советский и российский хоккеист и тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1987).

Биография 
Во время игровой карьеры выступал за «Буревестник» Челябинск (1966—1970), «Салават Юлаев» Уфа (1970—1974 и 1975—1977), СКА Куйбышев (1974—1975). По окончании карьеры стал тренером «Салавата Юлаева» (1979—1987). Главный тренер «Салавата Юлаева» (1987—1990), помощник главного тренера «Лады» Геннадия Цыгурова (1990—1999).

С 1999 до 2005 года — главный тренер «Северстали».

9 ноября 2005 года вернулся на пост главного тренера «Салавата Юлаева», который возглавлял до марта 2009 года. Вместе с клубом завоевал золотую медаль в сезоне 2007-2008 чемпионата России. Был уволен после неудачного плей-офф сезона 2008—2009. 25 октября 2009 года возглавил нижегородское «Торпедо», однако после 6 неудачно проведенных матчей был уволен. После увольнения Милоша Ржиги осенью 2010 года вел переговоры с московским «Спартаком», однако, главным тренером Михалёв назначен не был. 10 декабря 2010 года стал спортивным директором «Лады». 30 мая 2011 года в третий раз вернулся на пост главного тренера ХК «Салават Юлаев», поскольку руководство клуба решило не продлевать контракт с Вячеславом Быковым.
По соглашению сторон 3 ноября 2011 клуб расторг контракт с Сергеем Михалёвым. Назначен 23 апреля 2013 генеральным менеджером «Лады». 9 февраля 2015 года в последний раз вернулся в «Салават Юлаев», заняв должность помощника генерального директора клуба по спортивным вопросам.

В 1989 году возглавлял студенческую сборную СССР, серебряного призёра Универсиады. В 2000 году — главный тренер юниорской сборной России (до 18 лет), серебряного призёра чемпионата мира. В 2002-м — помощник главного тренера национальной сборной. В 2006 году — главный тренер молодёжной сборной России (до 20 лет), серебряного призёра чемпионата мира.

Погиб в автокатастрофе 21 апреля 2015 года у города Сим, возвращаясь из Челябинска с похорон тренера Валерия Белоусова. Церемония прощания проходила в Уфе («Уфа-Арена») и Тольятти («Лада-Арена»). Похоронен в Тольятти.

19 ноября 2015 года игровой свитер Михалёва был поднят под своды домашней арены «Салавата Юлаева» «Уфа-Арены».

В апреле 2017 года в селе Подстёпки Самарской области ему был открыт мемориал.

Он является автором книги «Тренер золотой мечты» (Москва, изд-во «Эксмо», 2008).

Достижения 
В качестве помощника главного тренера

 «Лада»
 Победитель чемпионата МХЛ: 1993-94, 1995-96
 Серебряный призёр чемпионата МХЛ: 1992-93, 1994-95
 Серебряный призёр чемпионата России: 1996-97
 Обладатель Кубка Европы: 1997

 сборная России до 18 лет
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира: 2000

В качестве главного тренера

 Студенческая сборная СССР
 Чемпион Универсиады: 1989

 «Северсталь»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2002-03
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2000-01

 «Салават Юлаев»
 Победитель чемпионата России: 2007-08

Статистика (главный тренер)

Примечания

Ссылки 

Погибшие в автомобильных катастрофах
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Салават Юлаев»
Тренеры ХК «Лада»
Тренеры ХК «Северсталь»
Тренеры ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Тренеры молодёжной сборной России по хоккею с шайбой